Jakob Semler ist der Name folgender Personen:

* Jakob Semler (Architekt) (1920–2004), deutscher Architekt und Baubeamter
 Jakob Semler (Schiedsrichter) (* 1991), österreichischer Fußballschiedsrichter